A A1 Team Rússia foi a equipe que representou a Rússia na A1 Grand Prix. Disputou apenas 3 etapas na temporada 2005/06.

Equipes de automobilismo da Rússia
Rússia